|-
| 146901 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146902 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146903 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146904 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146905 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146906 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146907 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146908 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146909 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146910 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146911 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146912 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146913 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146914 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146915 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146916 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146917 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146918 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146919 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146920 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146921 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 146922 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146923 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146924 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146925 - || || 6 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146926 - || || 8 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146927 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146928 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146929 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146930 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146931 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146932 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146933 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146934 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146935 - || || 22 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146936 - || || 17 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146937 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146938 - || || 24 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146939 - || || 19 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146940 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146941 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 146942 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146943 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146944 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146945 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146946 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146947 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146948 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146949 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146950 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146951 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146952 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146953 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146954 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146955 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146956 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146957 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146958 - || || 31 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146959 - || || 18 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146960 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146961 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146962 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146963 - || || 3 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146964 - || || 10 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146965 - || || 4 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146966 - || || 17 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146967 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146968 - || || 9 de juny de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146969 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146970 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146971 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146972 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146973 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146974 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146975 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146976 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146977 - || || 15 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146978 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146979 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146980 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146981 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146982 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146983 - || || 5 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146984 - || || 22 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146985 - || || 5 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 146986 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146987 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146988 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146989 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146990 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146991 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146992 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146993 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 146994 - || || 12 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 146995 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146996 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146997 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 146998 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 146999 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147000 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6